À cœur ouvert est le nom donné à une opération chirurgicale qui consiste à ouvrir le cœur, après avoir dévié la circulation sanguine dans un cœur-poumon artificiel.

sens dérivés
À cœur ouvert est le titre de plusieurs œuvres :

série télévisée
 À cœur ouvert (A Country Practice), feuilleton télévisé australien créé en 1981 ;
 À cœur ouvert, docuréalité canadien réalisé par Mélanie Moisan, 2021 ;

cinéma
 À cœur ouvert (Open Heart), téléfilm canadien réalisé par Laurie Lynd en 2004 ;
 À cœur ouvert (Reign Over Me), film américain réalisé par Mike Binder en 2007 ;
 À cœur ouvert, film français réalisé par Marion Laine en 2012 ;

musique
 À cœur ouvert, musique composée par Gisèle Gérard-Tolini entre 2006 et 2011.